Bicicli – velocipede antenato della bicicletta in voga nell'Ottocento
 Mauro Bicicli (1935-2001) – allenatore di calcio e calciatore italiano